Шиблино — название нескольких населённых пунктов:
 Шиблино — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Шиблино — деревня в Ржевском районе Тверской области.